Пустовойтівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:
 Пустовойтівська волость — Канівського повіту Київської губернії;
 Пустовойтівська волость — Кременчуцького повіту Полтавської губернії.